Magnet peut désigner :

 Magnet, commune française de l'Allier.
 Un magnet, ou aimantin, objet de décoration magnétique souvent appliqué sur les portes des réfrigérateurs.
 Magnet, pseudonyme de l'auteur-compositeur-interprète norvégien Even Johansen.
 Cécile Magnet (1958-2021), actrice française de cinéma et de théâtre.
 Magnet, projet de standardisation des URI utilisés par des protocoles de Peer to Peer
 Magnet, groupe folklorique anglais connu pour incarner les musiciens jouant la chanson de Willow (Willow's song) dans le film The Wicker Man.
 Magnet Recognition Program : programme de reconnaissance de l'attractivité des établissements de santé aux États-Unis
 Magnets, un album du groupe The Vapors sorti en 1981.
 Magnets, une chanson de Disclosure et Lorde sortie en 2015.

Voir aussi 
 Von Magnet, groupe de musique électronique britannique.